Dabney steht für:  

 Dabney (Arkansas), gemeindefreies Gebiet im Van Buren County, Arkansas, USA 
 Dabney (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Ripley County, Indiana, USA 
 Dabney (Kentucky), Ort im Pulaski County, Kentucky, USA 
 Dabney (North Carolina), Ort im Vance County, North Carolina, USA 
 Dabney (Texas), frühere Bergstadt im Uvalde County, Texas, USA 
 Dabney (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Logan County, West Virginia, USA 

Personen:
 Augusta Dabney (1918–2008), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles William Dabney (1855–1945), Präsident der Universität von Tennessee
 Ford Dabney (1883–1958), US-amerikanischer Musiker, Arrangeur und Komponist
 Robert Lewis Dabney (1820–1898), US-amerikanischer Minister und Theologe
 Sharon Dabney (* 1957), US-amerikanische Sprinterin
 Ted Dabney (1937–2018), Mitbegründer von Atari
 Virginius Dabney (1901–1995), US-amerikanischer Schriftsteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Dabney Post Office, in Dabney, Kentucky, ID-Nr. 84001954
 Dabney-Green House, in Meridian, Mississippi, ID-Nr. 79003386
 Dabney-Thompson House, in Charlottesville, Virginia, ID-Nr. 84003498

Siehe auch:
 Dabney Township